Le Groupe Secor est une ancienne firme-conseil canadienne en marketing et stratégie, appartenant maintenant à KPMG.
 Secor est un village de l'Illinois.
 Kyle Secor (1957-) est un acteur américain.
 SECOR est une famille de satellites américains.